Delicata steht für:
 Emmanuel Delicata, maltesischer Weinhersteller
 ein Name des Schlachthof (Leipzig)

Delicata ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Grech Delicata (1823–1876), maltesischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Gozo
Siehe auch:
 Delicate
 Delikat